Haberstock ist der Familienname folgender Personen:

 Alois Haberstock, deutscher Skispringer
 Karl Haberstock (1878–1956), deutscher Galerist und Kunsthändler
 Lothar Haberstock (1940–1996), deutscher Betriebswirt und Hochschullehrer (Universität Hamburg)